Qaagissoq bezeichnet:
 Qaagissoq (Berg, Maniitsoq, östlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaagissoq (Berg, Maniitsoq, westlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaagissoq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland